

Primeira Liga

Narrativa

Classificação 

Futebol de 1975 em Portugal
Futebol de 1976 em Portugal
Campeonato Português de Futebol